Об'єкти NGC
Вовк (сузір'я)
Галактики